2Q steht für:

 Flysmåland, schwedische Fluggesellschaft (IATA-Code)
 Zweites Quartal eines Jahres, die Monate April bis Juni
 eine Qualitätsstufe im Zusammenhang mit Qualitätsmanagement
 dazu das 2Q-Modell zur Qualitätsentwicklung von Schulen im Kanton Bern

Siehe auch:
 Q2

2Q